Шанте́ль Дон Э́берле (, урожд. Шанте́ль Се́йферлинг, ; ) — канадская кёрлингистка.

В составе смешанной парной сборной Канады участник  (заняли  шестое место).  (2012), из их команды-чемпиона были выбраны мужчина и женщина для выступления на чемпионате мира среди смешанных пар 2012.

В «классическом» кёрлинге играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : золото ().
 : бронза ().
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Замужем, муж Майк Эберле (), тоже кёрлингист.

В детские, школьные и юниорские годы занималась кёрлингом в кёрлинг-клубе Kronau Curling Club.

Примечания

Ссылки 
 
 Jason Ackerman 2012 Canadian Mixed Championship Team – CURLSASK 
 
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу